Мечетное () — село,
Орловский сельский совет,
Покровский район,
Днепропетровская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 1224287809. Население по переписи 2001 года составляло 173 человека.

Географическое положение 
Село Мечетное находится на расстоянии в 0,5 км от сёл Гапоно-Мечетное и Солёное, в 1-м км от села Орлы.
По селу протекает пересыхающий ручей с запрудой.
Рядом проходит автомобильная дорога .

Примечания